Melanella tacomaensis är en snäckart som beskrevs av Bartsch 1917. Melanella tacomaensis ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
tacomaensis